Sinfonia n.º 3 é o nome que geralmente se dá à terceira sinfonia de um compositor.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número três:

 Arnold Bax - Sinfonia n.º 3
 Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.º 3, Eroica
 Leonard Bernstein - Sinfonia n.º 3, Kaddish
 Aleksandr Borodin - Sinfonia n.º 3 (terminada por Aleksandr Glazunov)
 Johannes Brahms - Sinfonia n.º 3
 Havergal Brian - Sinfonia n.º 3
 Anton Bruckner - Sinfonia n.º 3
 Mozart Camargo Guarnieri - Sinfonia n.º 3
 Aaron Copland - Sinfonia n.º 3
 John Corigliano - Sinfonia n.º 3, Circus Maximus
 David Diamond - Sinfonia n.º 3
 Antonín Dvořák - Sinfonia n.º 3
 Edward Elgar - Sinfonia n.º 3 (construída a partir de rascunhos por Anthony Payne)
 George Enescu - Sinfonia n.º 3
 Philip Glass - Sinfonia n.º 3
 Reinhold Glière - Sinfonia n.º 3, Ilya Murometz
 Henryk Górecki - Sinfonia n.º 3, Sinfonia dos Lamentos ou Sinfonia das Canções Tristes
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 3
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 3
 Charles Ives - Sinfonia n.º 3
 Aram Khachaturian - Sinfonia n.º 3
 Witold Lutosławski - Sinfonia n.º 3
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 3
 Bohuslav Martinů - Sinfonia n.º 3
 Felix Mendelssohn - Sinfonia n.º 3, Escocesa
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 3
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 3
 Carl Nielsen - Sinfonia n.º 3, Expansiva
 Arvo Pärt - Sinfonia n.º 3
 Krzysztof Penderecki - Sinfonia n.º 3
 Sergei Prokofiev - Sinfonia n.º 3
 Sergei Rachmaninov - Sinfonia n.º 3
 Nikolai Rimsky-Korsakov - Sinfonia n.º 3
 George Rochberg - Sinfonia n.º 3
 Anton Rubinstein - Sinfonia n.º 3
 Camille Saint-Saëns - Sinfonia n.º 3, Órgão
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 3
 Robert Schumann - Sinfonia n.º 3, Renana
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 3, O Primeiro de Maio
 Jean Sibelius - Sinfonia n.º 3
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 3
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sinfonia n.º 3, Polonesa
 Ralph Vaughan Williams - Sinfonia n.º 3, Pastoral
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 3, A Guerra

Desambiguação
Sinfonias